Ruse – miasto w północno-wschodniej Bułgarii
 Ruše – miasto w Słowenii
 R.U.S.E. – komputerowa strategiczna gra czasu rzeczywistego

Zobacz też:
 Russe
 Russee